Daisuke Itō (kierowca wyścigowy) (ur. 1975) – kierowca wyścigowy
 Daisuke Itō (reżyser) (1898–1981) – reżyser filmowy